Игорь Константинович Ануфриев (1938—2005) — организатор научно-исследовательских работ в области техники ТВ, лауреат Государственной премии СССР (1984).

Биография 
Окончил Ленинградский электротехнический техникум (1959) и Ленинградский институт авиационного приборостроения (ныне — ГУАП) (1965).

В 1965—1980 гг. работал в Ленинградском производственном объединении им. Козицкого, с 1974 главный инженер. В 1980—1986 гг. зам. начальника, главный инженер Пятого Главного управления МПСС СССР.

С 1991 г. директор МНИТИ (Московский научно-исследовательский телевизионный институт), с 1991 г. генеральный директор ЗАО «МНИТИ».

Доктор технических наук, профессор. Организатор научно-исследовательских работ в области техники ТВ. Автор и соавтор более 70 научных публикаций.

Лауреат Государственной премии СССР (1984). Почётный радист СССР (1988). Заслуженный машиностроитель РСФСР (1988). Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Источники 
 http://www.computer-museum.ru/connect/mniti.htm
 Памяти И. К. Ануфриева [Текст] // Электросвязь. - 2005. - N 8. - С. 19
 https://vpk-news.ru/articles/1468

Выпускники Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения